Дома́шняя страни́ца:

 Личная страница, Персональный сайт — веб-страница либо сайт, который принадлежит отдельному человеку.
 Стартовая страница — веб-страница, которая первой загружается при запуске браузера.